Поруно́в (женская форма — Поруно́ва) — русская фамилия.

Порунов 
 Порунов, Евгений Николаевич (род. 1954) —  российский политический и государственный деятель, глава Екатеринбурга — председатель Екатеринбургской городской Думы (2010—2013).
 Порунов, Николай Петрович (1928—2017) — советский инженер-конструктор, изобретатель.